Mmg est une suite logicielle libre (distribuée sous licence LGPL) dédiée au remaillage de maillages non-structurés simpliciaux, c'est-à-dire de maillages constitués de triangles en 2D et de tétraèdres en 3D.

Fonctionnalités 

Le remaillage a pour but de modifier un maillage existant (par exemple pour améliorer sa qualité, adapter la forme et la taille de ses éléments, insérer des surfaces...) sans repasser par l'étape de  du maillage à partir des données de sa géometrie.

Dans ce contexte, Mmg permet: d'améliorer la qualité des éléments d'un maillage la représentation de ses frontières, d'adapter un maillage à une carte de taille isotrope ou anisotrope ( raffinement de type _h_), d'appliquer un déplacement lagrangien à un objet dans un maillage, de discrétiser explicitement une surface implicite .

Logiciels 
Mmg fournit 3 applications utilisables en ligne de commande et les bibliothèques et fonctions API associées: mmg2d pour le remaillge bidimensionnel, mmgs pour le remaillage surfacique tridimensionnel, mmg3d pour le remaillage volumique tridimensionnel.

Développement 
La suite logicielle Mmg est co-développée par Bordeaux-INP, le CNRS, Inria, Sorbonne Université (UPMC) et l'université de Bordeaux.
La stabilisation et la pérennisation de la plateforme sont financées par le consortium open-source Mmg, géré par Inria.

Références

Références externes 
 Mmg repository 
 Page web

Informations 

Calcul numérique
Logiciel libre sous licence LGPL
Logiciel pour Mac OS
Logiciel pour Unix
Logiciel pour Windows
Méthode des éléments finis
Optimisation